Holt es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Holt (Misuri).
Condado de Holt (Nebraska).